Dickey steht für:

 Dickey County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat North Dakota
 Dickey-Fuller-Test, ein mathematisches Testverfahren

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dickey (Georgia)
 Dickey (Idaho)
 Dickey (Maine)
 Dickey (North Dakota)
 Dickey (Pennsylvania)
 Dickey Junction (Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dickey County Courthouse, in Ellendale, North Dakota, ID-Nr. 80004283
 Dickey-Birdsong Plantation, in Beachton, Georgia, ID-Nr. 95000741
 Dickey’s Octagonal Barbershop, in Rives, Tennessee, ID-Nr. 75001772

geografische Objekte in Antarktika:
 Dickey-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Dickey Peak, Berg im Ellsworthland

Dickey ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dickey (1846–1901), US-amerikanischer Politiker
 Bill Dickey (1907–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dale Dickey (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 David Dickey (* 1945), US-amerikanischer Statistiker
 Donald Ryder Dickey (1887–1932), US-amerikanischer Ornithologe und Tierfotograf
 Eleanor Dickey (* 1967), US-amerikanische Altphilologin
 Eric Jerome Dickey (1961–2021), US-amerikanischer Schriftsteller
 Franklin Dickey (* 1921), US-amerikanischer Anglist
 Henry L. Dickey (1832–1910), US-amerikanischer Politiker
 James Dickey (1923–1997), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jay Dickey (1939–2017), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Column Dickey (1808–1890), US-amerikanischer Politiker
 John Dickey (1794–1853), US-amerikanischer Politiker
 John Sloan Dickey (1907–1991), US-amerikanischer Diplomat
 Lynn Dickey (* 1949), US-amerikanischer Footballspieler
 Oliver James Dickey (1823–1876), US-amerikanischer Politiker
 Robert Dickey (1939–2011), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Robert B. Dickey (1811–1903), kanadischer Politiker
 Whit Dickey (* 1954), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Komponist

Siehe auch:
 Dickie
 Dicky